L'edizione 1996-1997 della Division 2 è il 58º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Division 1 1996-1997
 Coppa di Francia 1996-1997

Collegamenti esterni

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Ligue 2